Pech kan syfta på följande:

 PECH, Europaparlamentets fiskeriutskott

Geografi

Frankrike 

 Pech, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Ungern 

 Pécs, provinshuvudstad, Baranya, 

Robotskapade Ungernförgreningar